18 мая 2015 года компанией Silva Screen Records на трёх дисках было выпущено музыкальное сопровождение к восьмому сезону телесериала «Доктор Кто», включающее в себя музыку из всех 12 эпизодов сезона, а также из рождественского спецвыпуска «Последнее Рождество».

Список композиций

Примечания 

Саундтреки 2015 года